Jako konvexní (latinsky convexus vypouklý, vypuklý) se označují (například v matematice nebo optice) takové formy (plochy, křivky), které jsou vyklenuté směrem ven.

Formy, které jsou naopak vyklenuté směrem dovnitř (tj. vyduté), se označují jako konkávní.

Označení konvexní se používá například 
 konvexní funkce – v matematické analýze – má např. tvar údolí
 konvexní množina – v geometrii 
 konvexní úhel – v geometrii 
 konvexní mnohostěn – v geometrii 
 konvexní programování – v optimalizaci
 konvexní čočka – v optice
 konvexní zrcadlo – v optice
 konvexní podsvaz – v teorii uspořádání
 Konvexní (architektura) – v architektuře (může být součástí konvexně-konkávní křivky)

Externí odkazy